Эр-Рувайс (Эль-Рувайс) — топоним. Может означать:

 Эр-Рувайс (Катар) — город в Катаре.
 Эр-Рувайс (ОАЭ) — город в ОАЭ.